Aguntum bezeichnet:

 ein ehemaliges römisches Handelszentrum im heutigen Tirol, siehe: Aguntum
 ein antiker Bischofssitz, der heute Titularbistum der Römisch-Katholischen Kirche ist, siehe: Titularbistum Aguntum